Choi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hong-Keun Choi
 Hyeok-Jae Choi
 Sei-Woong Choi